SBS — акронім з латинських літер, що може означати:
 Seoul Broadcasting System (SBS) — південнокорейська телерадіокомпанія.
 Special Boat Service () — спеціальна човнова служба, військове формування Військово-морських сил Великої Британії.
 Special Broadcasting Service (SBS) — австралійська теле-, радіо-, інтернет медійна компанія.